Регата Му́ху-Вяйн или Регата пролива Муху (, ) — старейшая регата Эстонии. Проводится с 1958 года.

В рамках этой регаты проводятся также Чемпионаты Эстонии по парусному спорту в открытом море для яхт класса . Для яхт класса «ORC» c 2014 года проводится отдельная регата.

История

В Российской империи 
В Эстляндии первые соревнования по парусному спорту состоялись в 1875 году. Это подтверждает выходившая в Санкт-Петербурге газета «Яхта». В её номере 16 за 1876 год писали: 

«Гапсалъ. Подобно прошлому году, и въ нынѣшнемъ году 22-го Iюля состоялась въ Гапсалѣ парусная гонка, подъ предсѣдательствомъ барона А. К. Пиларъ фонъ Пильхау, П. П. Золотова, В. В. Тимофеева и А. М. Жандра. Въ гонкѣ принимали участie тринадцать шлюпокъ, принадлежащихъ большею частiю гапсальскимъ лодочникамъ. Призовъ было три: кусокъ парусины, почетный флагъ и якорь. Благодаря прекрасное погодѣ и неумолкавшей все время музыкѣ у берега моря, на «Променаде» собрались толпы гуляющихъ, между которыми къ концу гонки состоялась подписка въ пользу Общества поданiя помощи при кораблекрушениiяхъ, давшая болѣе полусотни рублей».

В Первой Эстонской Республике
Первые республиканские соревнования по парусному спорту в Первой Эстонской Республике прошли в проливе Муху в 1925 году, и затем проходили ежегодно (в 1928 году были отменены из-за шторма, в 1930 году — из-за отсутствия ветра). В ближайшие последующие годы в регате стали принимать участие яхтсмены из Латвии и Литвы, причём, в 1936 году из этих стран на соревнования прибыло более 20 яхт, в то время как от Эстонии участвовало всего 12 (из Таллина, Курессааре и Пярну). Латыши хотели отыграться за поражение в гонках Готланд—Вентспилс и на рейде Вентспилса летом 1935 года, однако, и в этот раз все первые места, кроме одного, завоевали эстонцы. Об этом, в частности, писала эстонская газета Spordileht в номере 12 за 1936 год.

В Советской Эстонии

Когда в 1958 году в Риге завершились всесоюзные соревнования по парусному спорту, эстонские яхтсмены килевых яхт решили возвращаться в Таллин по морю. После необходимых согласований на это было получено разрешение. Для того, чтобы морской поход стал содержательнее, возвращение решили превратить в соревнование. Стартовало 8 яхт, из них две — класса «Дракон» и две яхты класса «5,5R». Первым этапом стал переход Рига—Пярну. В Пярну к соревнующимся присоединились ещё две яхты класса , и 10 яхт дошли до Хаапсалу, где регата завершилась. Начинание показалось всем участникам удачным, поэтому решили такие соревнования проводить и в дальнейшем. Этот год стали считать первым годом существования регаты Муху-Вяйн.

С каждым годом число участников регаты росло, добавлялись новые классы яхт, и регата превратилась в ежегодное, самое популярное и ожидаемое мероприятие в парусном спорте Эстонии. Среди участников кроме яхтсменов из Эстонии всегда были спортсмены из России, Латвии и Литвы. Поначалу число яхт было около 80—90, в 1984—1986 годах их число уже превышало 100.

Этапы регаты обычно проводились в портах пролива Муху, но были также финиши в латвийских портах Роя и Салацгрива. Так как порты в то время были небольшими и предназначенными в основном для рыболовецких кораблей и лодок, организовать стоянку яхт часто было довольно сложной задачей. Утренние старты начинались всегда очень рано. Для такого большого числа людей в портах не было необходимых бытовых условий. Все яхты имели продуктовый запас на время проведения соревнований. Еду яхтсмены готовили на своих яхтах.

В независимой Эстонии 

После распада Советского Союза в парусном спорте наступило некоторое затишье. В 1991 году в регате Муху-Вяйн участвовали всего 42 яхты. В дальнейшем с каждым годом число участников регаты росло, и в 52-й регате уже соревновались 78 яхт из Эстонии, Латвии, Литвы, России и Финляндии. Популярность регаты сейчас настолько высока, что яхтсмены из Москвы преодолевают со своими яхтами тысячу километров по суше для того, чтобы принять участие в соревнованиях.

Со временем существенно изменилось содержание регаты. Яхты стали современнее и больше, опыт и умения соревнующихся яхтсменов растут год от года, совершенствуется навигационное оборудование. Каждый этап регаты участниками соревнований детально обсуждается, тщательно изучаются карты погоды для того, чтобы принять верные решения для прохождения дистанций. Большие запасы продовольствия с собой больше не берутся, чтобы не увеличивать вес яхт.

Организаторы соревнований стараются сделать быт спортсменов удобным. Уже много лет подряд в каждом порту яхтсменов ждёт горячий суп, во всех портах есть сауна и душ, в некоторых есть прачечная. По вечерам проводятся культурно-развлекательные мероприятия. Год от года растёт численность болельщиков. Члены многих семей яхтсменов передвигаются от порта к порту на автомобилях.

49-ой регате, проходившей в 2006 году, особое значение придали два юбилейных события: 100-летие Пярнуского яхтклуба и 80-летие Сааремааского Общества морского спорта.

Каждый год пункты старта и финиша регаты меняются. В 2006 году регата стартовала в Пярну, завершилась в Роомассааре. В 2012 году регата началась в Пярну, промежуточные финиши были в Куйвасту, Хельтермаа и Хаапсалу, финиш — в Таллине..

В 2009 году в регате участвовало 78 яхт и более 500 яхтсменов. Старт регаты был дан в Пярну, финиш — в Дирхами. Такой же маршрут был и у 53-ей регаты в 2010 году, в которой участвовало 600 яхтсменов на 89 яхтах, и в рамках которой также провели Чемпионат Эстонии в классе «X-41».

В апрельском журнале «Yacht Russia» за 2010 год так написали о Муху-Вяйн: 

«Отличная организация, великолепная акватория для гонок, очень доброжелательная, дружеская и тёплая атмосфера заставляют полюбить регату — однажды приняв участие, яхтсмены возвращаются на неё каждый год». 

В 2015 году регата впервые за много лет началась в Таллине. Участвовало 96 яхт из Эстонии, 9 — из России, 5 — из Латвии, 2 — из Финляндии и 1 из Литвы. 660 яхтсменов соревновались в трёх классах и семи группах. Из Таллина дистанция пролегала через Кярдла, Куйвасту, Ромассааре до Пярну.

В 2017 году состоялась юбилейная, 60-я регата Муху-Вяйн. Для участия в ней зарегистрировалось 850 яхтсменов и 144 яхты из пяти стран: России, Латвии, Литвы, Финляндии и Эстонии. Из 144 яхт 1 была из Финляндии, 2 — из Литвы, 14 — из Латвии и 17 — из России, однако стартовало 139 яхт, и до финиша дошли не все. Пара десятков лодок не справилась с походом, а некоторым пришлось выбыть из соревнований из-за столкновения и пробоины в борту. Однако к гонке присоединилось несколько прогулочных лодок, путешествующих не для спортивного результата, а для удовольствия.

Начало 60-ой регате было положено в Хаапсалу, а финиш — в Риге, с промежуточными финишами в портах Куйвасту, Роомассааре, Кихну и Пярну.

В 2018 году состоялась 61-я регата Муху-Вяйн. Организаторами соревнований были Пярнуский яхтклуб и Яхтклуб «Калев» (Kalevi Jahtklubi) в сотрудничестве с Союзом яхтклубов Эстонии. Яхтклуб города Пярну принимает активное участие в организации регаты Муху-Вяйн с 2010 года.

Регата 2018 года была посвящена , одновременно с этим праздновался 90-летний юбилей Союза яхтклубов Эстонии и 70-летний юбилей яхтклуба «Калев». В соревнованиях участвовали 109 яхт. Во втором этапе регаты, стартовавшем из порта Пирита, приняла участие президент ЭР Керсти Кальюлайд. Президент Кальюлайд также приняла участие в одном из этапов регаты 2020 года на яхте «Piloilleri 3».

Победители 
Победители регаты Муху-Вяйн, 1958—2020 годы

Кинохроника 
В 1974 году на студии «Ээсти Телефильм» был снят документальный фильм о регате 1974 года:
 XVII Muhu väina regatt / 17-я Регата Муху-Вяйн, режиссёр Хейнрих Мосолайнен (Heinrich Mosolainen)

Галерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт регаты «Муху-Вяйн»  
 Результаты регат Муху-Вяйн, 2007–2020 годы 
 Facebook регаты «Муху-Вяйн»
 Muhu Väina regatt. Канал на сайте Youtube
 Фотогалерея с регаты 2016 года на сайте газеты «Postimees» (205 фотографий):  Muhu Väina regati Kärdla-Tallinna etapi start anti lootes, et tormi kätte ei jää / Старт этапа регаты Муху-Вяйн Кярдла—Таллин дали с надеждой на то, что шторма не будет
 Muhu Väina Regatt 15.07-22.07 2006, Eesti. Краткие впечатления. Б. Лысенко
 Aurora Sailing Club. Muhu Väina regatt 

Регаты
Соревнования по парусному спорту в СССР
Чемпионаты Эстонии
Соревнования по парусному спорту в Эстонии
1958 год в Эстонии
Появились в 1958 году в СССР
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1958 года